Э́бби, А́бби () — английская фамилия. Известные носители:

 Эбби, Генри (1846—1896) — американский театральный и музыкальный импресарио.
 Эбби, Эдвин Остин (1852—1911) — американский и английский живописец, иллюстратор.
 Абби, Линн (род. 1948) — американская писательница и сценаристка.

Примечания